In der Hallensaison 2012/13 sicherte sich der Berliner HC zum sechsten Mal den Hallentitel.

Legende:

Hauptrunde 
Tabellenstand nach dem letzten Gruppen-Spieltag am 27. Januar 2013:

Endrunde 
Die Endrunde der letzten Vier fand am 9. und 10. Januar 2013 zusammen mit den Herren in der Max-Schmeling-Halle Berlin statt.

Aufstieg 
Die Meister der Regionalligen Nord, Ost, Süd und West steigen in die Bundesliga auf. Falls es sich dabei um eine zweite Mannschaft handelt, geht das Aufstiegsrecht an die nächstplatzierte Mannschaft über.

Quellen 

 hockey.de → Bundesliga Halle 12/13

Hallenhockey-Bundesliga (Damen)
Hockey 2012
Hockey 2013